Клем Биванс (, 16 октября 1879 — 11 августа 1963) — американский актёр.

Биография 
Клем Беванс родился 16 октября 1879 в Огайо. Начиная с 1900 года играл в водевилях. С театральной сцены в кино попал 1935 года, когда ему было уже пятьдесят пять. Он сыграл роль старика Виггин в фильме «Путь вниз на восток» так хорошо, что стал главным исполнителем ролей дедушек на следующую четверть века. В 1942 году Альфред Хичкок пригласил актера на съёмки своего военного детектива «Диверсант», предложив ему роль нацистского шпиона.

Клем был дважды женат. От первого брака у него осталась дочь Эдит. 1930 году он женился во второй раз на Лилиан Луппи. В них родилось трое детей: дочери Климен и Луппи и сын Кларк. Также семья воспитывала приемную дочь Вики.

Умер Клем Беванс 11 августа 1963 в возрасте 83 лет по естественным причинам. Похоронен на кладбище «Валхалла-Мемориал-Парк».

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 

Похороненные на кладбище «Валхалла-Мемориал-Парк»
Киноактёры США